Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1960 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 26–31 sierpnia 1960 w Rzymie, we Włoszech.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie

Drużynowo

Przypisy

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1960
1960